

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочный матч XVI Олимпиады

Отборочный матч XVI Олимпиады

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Матч 1/8 финала XVI Олимпиады

Матч 1/4 финала XVI Олимпиады

Повторный матч 1/4 финала XVI Олимпиады

Матч 1/2 финала XVI Олимпиады

Финал XVI Олимпиады

Неофициальные игры сборной 

Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1956

1956
Футбол в СССР в 1956 году